Светлана Евгеньевна Ляпина (род. 14 января 1967 года, СССР) — советская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. Мастер спорта СССР международного класса, двукратный призёр чемпионатов мира среди юниоров, обладатель Кубка СССР по фигурному катанию 1989 года (в партнёрстве с Георгием Суром). По окончании спортивной карьеры работает тренером по танцам на льду.

Биография

Спортивная карьера 
Пару Светлана Ляпина — Георгий Сур тренировали Светлана Алексеева и Татьяна Тарасова. В 1982 и 1983 году фигуристы заняли призовые места на Всесоюзном турнире «Олимпийские надежды», а в 1983 годы были четвёртыми на Юниорском чемпионате СССР. В следующие два года успешно участвовали в Юниорском чемпионате мира, выиграв третье место в 1983 году в Саппоро и второе место в 1984 году в  Колорадо-Спрингс. На чемпионате СССР в 1986 и 1988 году на пьедестал почёта пара не попала, оба раза поднявшись только до пятого места. Лучшими результатами за это время у пары были вторые места на соревнованиях Nebelhorn Trophy в 1986 году, NHK Trophy в 1987 году и Skate America в 1988 году. На высшую ступеньку пьедестала паре удалось подняться в 1989 году на Кубке СССР.

После завоевания кубка из-за высокой конкуренции в национальной команде пара перешла в профессиональное фигурное катание. Во время поездки в Америку в 1990 году Сур остался в США, а Ляпина вернулась в СССР, и пара распалась.

Тренерская карьера 
В 1989 году Ляпина окончила ГЦОЛИФК. Во время гастролей она познакомилась с Франциско Гурейро, за которого вышла замуж. Семья уехала в Австралию. Здесь Ляпина работала тренером, под её руководством пара Порша Ригби —  дважды, в 2000 и 2001 году становилась национальными чемпионами. Также по её примеру спортивными танцами на льду стал заниматься сын, Джонатан Гурейро, призёр чемпионатов мира среди юниоров, который впоследствии помогал ей в тренерской работе. Вернувшись в 2005 году в Москву, получила место тренера в СДЮШОР №85 «Синяя птица» в группе танцев на льду Светланы Алексеевой. С 2009 года начала самостоятельную работу, перейдя в ДЮСШ №2 «Медведково».

Среди учеников Светланы Ляпиной — Дарья Морозова и Михаил Жирнов, Юлия Долгих и Александр Прачанов, Анастасия Воронкова и Никита Трушков, Анастасия Ортикова и Игорь Сапожников и многие другие.

Спортивные достижения

С Георгием Суром

Примечания 

Фигуристы СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Википедия:Биографии современников
Тренеры по фигурному катанию России
Тренеры по фигурному катанию Австралии
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма